Волче може да се отнася за:

 Волче – село в Словения, Нотранско-крашки регион, община Пивка
 Волче – село в Словения, регион Горишка, община Толмин